Thomas Grey, I Marqués de Dorset KG KB PC (22 de junio de 147710 de octubre de 1530) fue un noble inglés, cortesano, militar y terrateniente.

Primeros años 
Gris fue el tercer hijo y heredero de Thomas Grey, Marqués de Dorset (1455-1501), en aquel momento el único marqués de Inglaterra, y su esposa, Cecily Bonville, hija y heredera de William Bonville, Barón Harington de Aldingham. Su madre era suo jure VII Baronesa Harington de Aldingham y II Baronesa de Bonville, y la más rica heredera en Inglaterra. El primer marqués era el primogénito de Isabel Woodville, hijastro de Eduardo IV y medio hermano de Eduardo V.

Según algunas informaciones, el joven Grey asistió al Magdalen College School de Oxford, y se dice, aunque no hay certeza al respecto, que recibió formación del futuro Cardenal Wolsey.

El padre de Grey estaba en contra de Ricardo III, y después de que el mayor de los Thomas se uniera a la fallida rebelión de 1483 que encabezó el duque de Buckingham, padre e hijo huyeron a Bretaña, uniéndose a Enrique Tudor. Cinco meses después de que Ricardo fuera derrotado por Enrique en la Batalla de Bosworth Field en 22 de agosto de 1485, el nuevo rey se casó con la primera media hermana de Dorset, Isabel de York, pero Enrique VII sospechaba también de Dorset, que fue encarcelado durante la rebelión de Lambert Simnel en 1487. En 1492, Dorset fue obligado a dar garantías de lealtad a la corona y poner al joven Thomas Grey bajo la tutela del rey.

Cortesano 

Entre los parientes más cercanos de la reina, Grey y sus hermanos menores Leonard y Edward fueron bien recibidos en la corte y se convirtieron en cortesanos y más tarde soldados. En 1494, Grey fue nombrado caballero del  Baño y en 1501, caballero de la Jarretera. A la muerte de su padre en 1501, Thomas heredó de sus títulos y algunas de sus propiedades. Sin embargo, gran parte del patrimonio del marqués fue a parar a su viuda y no a su hijo, que no entró en posesión de toda su herencia hasta la muerte de su madre, en 1529, poco antes de su propia muerte.

Más tarde, en 1501, fue jefe de la comunidad " en el matrimonio entre Arturo, Príncipe de Gales y Catalina de Aragón, y se presentó con una rosa Tudor de diamante y rubí en un torneo en la corte. Pero en 1508 fue enviado a la Torre de Londres, y más tarde a una cárcel en Calais, bajo sospecha de conspiración contra Enrique VII. A pesar de que se salvó de ser ejecutado, en 1509, con la coronación de Enrique VIII, Grey estaba proscrito y perdió sus títulos. Sin embargo, más tarde, en 1509, fue perdonado y regresó a la corte, y convocado al parlamento como Barón Ferrers de Groby. En 1511, fue convocado como Marqués de Dorset.

Desde 1509, Dorset fue de nuevo un cortesano activo y un habitual de los torneos de la corte, donde se distinguió especialmente, estando a punto de matar al rey en marzo de 1524.

En 1511, Dorset vendió tierras cerca de Althorp, Northamptonshire, a John Spencer. La venta incluía los pueblos de Little Brington y Great Brington, así como su iglesia parroquial dedicada a Santa María.

En 1514, junto a Charles Brandon, duque de Suffolk, Dorset, escoltó a la hija del rey, la Princesa María a Francia para su boda con el Rey Luis XII.

Dorset tenía propiedades en dieciséis condados y fue juez de paz en varios de ellos. En 1516, durante un enfrentamiento en Leicestershire con George, Barón Hastings, y Sir Richard Sacheverell, Dorset incrementó ilegalmente el tamaño de su séquito y fue llevado ante la Cámara Estrellada y el Banco de la Corte del Rey. Fue condenado a mostrar buena conducta. De todas formas, pudo ampliar su hogar ancestral en Bradgate, Leicestershire.

En 1520, en el Campo de la tela de Oro, Dorset fue portador de la espada de estado. En 1521, se reunió con el Emperador del Sacro Imperio Romano Carlos V en Gravelines, en la costa de Francia y lo escoltó durante su visita a Inglaterra. Colaboró con el entretenimiento de la corte pagando una compañía de actores.

En 1521, Dorset, participó en el juicio al Duque de Buckingham, pese a estar vinculado a él por matrimonio. Después de morir su padre, la madre de Dorset se había casado con un hermano del Duque. Enrique VIII recompensó a Dorset con tres de las residencias de Buckingham.

Desde el 17 de junio de 1523 hasta su muerte en 1530, Dorset fue Justicia en Eyre al sur del Trent. Como tal, presidió la Corte Trienal encargada de dirimir los asuntos de legislación forestal.

En 1524, la disputa entre Dorset y Hastings acerca de Leicestershire desembocó en un enfrentamiento armado con cientos de hombres movilizados, lo que hizo intervenir al Cardenal Wolsey. Ambos rivales tuvieron que depositar una fianza de mil libras para garantizar su buena conducta y Dorset fue enviado a Gales como Lord Master del Consejo de la Princesa María.

En 1528, Dorset fue nombrado condestable del Castillo de Warwick, y en 1529 del Castillo de Kenilworth.

En 1529, recuperando su papel como 'jefe de la comunidad' en el matrimonio de Arturo, Príncipe de Gales, Dorset fue testigo crítico de Enrique VIII en su divorcio de Catalina de Aragón. Apoyó contundentemente la afirmación del rey de que el matrimonio de Arturo y Catalina había sido consumado.

En 1530, en los meses finales de su vida, ayudó al Rey en la condena del Cardenal Wolsey.

Soldado 
En 1512, durante la Guerra de la Liga de Cambrai, Dorset lideró una fallida expedición militar para intentar reconquistar Aquitania, que Inglaterra había perdido durante la Guerra de Cien Años. Fernando de Aragón no proporcionó el apoyo prometido y, en su lugar, intentó convencer a Dorset para que le ayudara a atacar Navarra en lugar de Aquitania. Mientras, el ejército inglés se estaba quedando sin suministros ni paga y los hombres acabaron amotinándose. A su regreso a Inglaterra, Dorset, tuvo que enfrentarse a un juicio.

En 1513, estuvo presente en el asedio de Tournai y la Batalla de Guinegate (también conocida como la Batalla de las Espuelas), y luchó de nuevo en 1523 en las fronteras Escocesas. Esto le permitió redimirse tras la debacle de Aquitania. Para que pudiera intervenir más efectivamente en la lucha contra los escoceses, Dorset fue nombrado Lord Guardián de las Marcas, restaurado en el Consejo Privado, y nombrado caballero de la cámara.

Familia 
Grey era hijo y heredero de Thomas Grey, I Marqués de Dorset (c. 1456-1501), y su esposa, Cecily Bonville, hija y heredera de William Bonville, Barón Harington de Aldingham y Lady Katherine Neville (1442-1503) y nieta de Alicia Neville, condesa de Salisbury (1407-1462). Entre los tíos maternos de Cecily Bonville figuraban Richard Neville, conde de Warwick (llamado 'Warwick el hacedor de reyes'), John Neville, Marqués de Montagu y George Neville, arzobispo de York y Canciller de Inglaterra, mientras que sus tías se habían casado con Henry de Beauchamp, duque de Warwick, William FitzAlan, conde de Arundel, Thomas Stanley, conde de Derby, y Juan de Vere, conde de Oxford. Cecily Bonville sucedió a su padre como Baronesa Harington en 1460, y dos meses más tarde sucedió a su bisabuelo William Bonville como Barón Bonville. Después de la muerte de su primer marido, Cecily Bonville se casó con el primo carnal de su difunto esposo, Henry Stafford, conde de Wiltshire, hijo menor de Henry Stafford, duque de Buckingham y de Catalina Woodville, tía de Dorset.

Los abuelos paternos del joven Thomas Grey fueron la Reina Isabel Woodville (c. 1437-1492) y su primer esposo, Sir John Grey de Groby c. 1432-1461), hijo y heredero de Isabel Ferrers, Lady Ferrers de Groby, así que su padre el primer marqués era un hijastro de Eduardo IV y medio hermano de Eduardo V. Su abuelo Sir John Grey murió en la Segunda Batalla de St Albans (1461), luchando en el bando de Lancaster lado. Su abuela Elizabeth Woodville era la hija mayor de Richard Woodville, y Jacquetta de Luxemburgo, viuda de Juan de Lancaster, duque de Bedford. Tras el matrimonio de su abuela con Eduardo IV, los miembros de su familia ascendieron socialmente y pudieron hacer matrimonios prósperos.

A través de Jacquetta de Luxemburgo, Dorset, era descendiente de Leonor de Inglaterra (1215-1275), hija del Rey Juan y doña Isabel de Angulema, y de otras familias reales Europeas.

Matrimonios y descendencia 
En 1483 se concertó el matrimonio entre Thomas Grey y Anne St Leger (1476-1526), hija de Ana de York, Duquesa de Exeter y de su segundo marido, Sir Thomas St Leger. Sorprendentemente, Anne St Leger había sido declarado heredera de las propiedades de Exeter fincas, pero el matrimonio se llevó a efecto.

Finalmente, el joven Thomas Grey contrajo matrimonio con Eleanor St John, una hija de Oliver St John de Lydiard Tregoze, Wiltshire y de Elizabeth Scrope, hija de Henry le Scrope, Barón Scrope de Bolton (1418-1459). El suegro de Thomas, Oliver St John (murió en 1497) (también conocido como Oliver de Ewell) era hijo de Margaret Beauchamp (c. 1411-1482), tataranieto de Roger Beauchamp, Lord Beauchamp de Bletso. Después de la muerte de su primer marido, otro Oliver St John (murió en el año 1437), se casó con Juan Beaufort, Duque de Somerset (1404-1444) y fueron padres de Margaret Beaufort, la Condesa de Richmond. Eleanor St John, por tanto, era prima de Enrique VII.

En 1509, Thomas Grey (ahora conocido como Lord Ferrers de Groby) se casó después con Margaret Wotton (1487-1541), hija de Sir Robert Wotton (c. 1463-1524) de Boughton Malherbe, Kent, y viuda de William Medley. Con Margaret, Thomas Grey tendría cuatro hijos y cuatro hijas, incluyendo a Henry Grey, duque de Suffolk (1517-1554). Su hija Isabel se casó con Thomas Audley, Baron Audley de Walden y fue abuela de Thomas Howard, conde de Suffolk. Su segunda esposa lo sobrevivió y murió en o después de 1535.

Su hermano pequeño Leonard Grey,  Vizconde Grane (c. 14791541) sirvió como Lord Teniente de Irlanda entre 1536 y 1540.

El hijo de Thomas, Henry, le sucedió como Marqués de Dorset, y se casó con Lady Frances Brandon, nieta de Enrique VII, y en 1551 (a la muerte de su cuñado Charles Brandon, duque de Suffolk) fue creado duque de Suffolk. Una nieta de Dorset, Lady Jane Grey fue designada sucesora de Eduardo VI, por su testamento, y se sentó en el trono de Inglaterra durante nueve días en julio de 1553. En 1554, junto con otros hijos de Grey, Lord John Grey y Lord Thomas Grey, Suffolk participó en la Rebelión de Wyatt contra el matrimonio entre María I y Felipe de España y en apoyo de Lady Jane Grey. Tras el fracaso de la rebelión, los tres fueron detenidos, y Suffolk y su hermano Thomas fueron ejecutados, al igual que Lady Jane y su esposo Guildford Dudley. Lord John Grey sobrevivió, y en julio de 1603 su hijo más joven, Henry Grey, fue restaurado a la cámara de los Lores por Jacobo I como Barón Grey de Groby.

Muerte 
Dorset murió el 10 de octubre de 1530, y fue enterrado en la colegiata en Astley en Warwickshire. A su muerte, poseía terrenos en Londres y en dieciséis condados, acumulando más de cien haciendas, y era uno de los hombres más ricos de Inglaterra. Su tumba fue abierta a comienzos del siglo XVII y las mediciones de su esqueleto sugieren una estatura de aproximadamente 1,72 metros.

Antepasados

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XVI
Nobles de Inglaterra del siglo XV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Casa de York
Fallecidos en 1530
Nacidos en 1477